Tommarps socken kan syfta på:

Västra Tommarps socken – en socken i Skytts härad, Trelleborgs kommun
Östra Tommarps socken – en socken i Järrestads härad, Simrishamns kommun